Putnam megye (Florida) 
Putnam megye (Georgia)
Putnam megye (Illinois)
Putnam megye (Indiana)
Putnam megye (Missouri)
Putnam megye (New York)
Putnam megye (Nyugat-Virginia)
Putnam megye (Ohio)
Putnam megye (Tennessee)

Lásd még 
Putnam (egyértelműsítő lap)